Friel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Friel (* 1976), englische Film- und Fernsehschauspielerin
 Brian Friel (1929–2015), irischer Dramatiker
 Courtney Friel (* 1980), US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Eddie Friel (* 1962), irischer Sänger und Pianist
 Gunnar Friel (* 1967), deutscher Video- und Medienkünstler
 Henry J. Friel (1823–1869), irisch-kanadischer Bürgermeister von Byton und Ottawa